Osoby o tym nazwisku:
 Jan Mikołajewicz Wizgierd – polski urzędnik, poseł na Sejm
 Janusz Wizgierd – polski urzędnik, poseł na Sejm
 Mikołaj Wizgierd – polski urzędnik